Стив Тшвете (Steve Tshwete) — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР). Административный центр — Мидделбург. Муниципалитет назван в честь Стива Вукхиле Тшвете, активиста АНК и Умкото ве Сизве, который после свержения режима апартеида был министром спорта и министром безопасности.

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга